Kwela – genere musicale sudafricano
 Kwela – compilation di autori vari del 1958
 Kwela – EP dei Duo Ouro Negro del 1965
 Kwela (Mbaqanga Songs) – album della Gwigwi's Band del 1967
 Kwela – album dei Mafikizolo del 2003